Аба́йский райо́н:
 Абайский район (Абайская область), до 1940 года Чингистауский район.
 Абайский район (Карагандинская область), до 1997 года Мичуринский район.
 Абайский район (Шымкент).